Мариса Райан (, род. 20 ноября 1974) — американская актриса, наиболее известная благодаря роли в ситкоме CBS «Папочка-майор», где она снималась с 1989 по 1993 год. Также она известна по роли детектива в финальном сезоне сериала Fox «Полицейские под прикрытием» (1998).

Райан родилась и выросла в Нью-Йорке и дебютировала на экране в фильме 1983 года «Без следа». В 2001 году она появилась в кинофильме «Жаркое американское лето», который в 2015 году был возрожден в виде сериала Netflix, где Райан также приняла участие. В 2000-х Райан также появлялась в сериалах «Секс в большом городе», «Закон и порядок» и «Закон и порядок: Специальный корпус».

С 1993 по 2002 год Райан была замужем за актёром Джереми Систо.

Примечания 

Дети-актёры США
Актрисы телевидения США